ukr. зимовий похід
 I pochód zimowy
 II pochód zimowy